Собака:
 Собака — домашнее животное из семейства псовых.
 «Собака» — картина Франсиско Гойи.
 Собака — одно из названий символа @.
 Собака (собачья вахта) — вахта с полуночи до 4 часов утра.
 «Собака.ru» — глянцевый журнал в Санкт-Петербурге.

Фильмы

Реки 
 Собака — река в Кемеровской области, приток Усы.
 Собака — река в Красноярском крае, приток Подкаменной Тунгуски.

Рассказы 
 «Собака» — рассказ Нодара Думбадзе
 «Собака» — рассказ И. С. Тургенева

См. также 
 Собакин
 Сабака